Cinema
 Sunshine (filme de 1916), mudo, com Gloria Swanson
 Sunshine (filme de 1999), com Ralph Fiennes e Rachel Weisz

 Sunshine (filme de 2007), FC com Chris Evans e Michelle Yeoh

Música
 Sunshine (álbum de S Club 7)
 Sunshine (álbum de The Archies)
 Sunshine (EP) - de Lucas Grabeel
 Sunshine (canção de Alice in Chains)
 Sunshine (canção de Aerosmith)
 Sunshine (canção de David Guetta)
 Sunshine pop - um estilo musical

Outros usos
Sunshine Ranches, localidade da Flórida

Desambiguação
Desambiguações de topônimos